«Шокола́дный револьве́р» — предстоящий российский драматический фильм Никиты Михалкова.

Сюжет 
Дочь известного русского режиссёра трагически погибает в Каннах в результате теракта, в планировании которого обвиняют её отца.

Производство 
Начало съёмок фильма было запланировано на осень 2018 года. Позднее они были перенесены на конец 2019 года, а затем снова сдвинуты на конец октября — начале ноября 2020 года.

Съёмки планировалось провести при поддержке нефтяной компании «Роснефть» и не только в России (Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде), но и в США, Франции, Германии и Испании.

20 октября 2020 года Никита Михалков сообщил о том, что сценарий фильма требует переработки в связи с введением в действие новых правил Американской киноакадемии. Производство картины отложено на неопределённый срок.

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма на сайте Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова

Фильмы-драмы России
Фильмы Никиты Михалкова
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Фильмы студии «ТРИТЭ»
Фильмы на русском языке